A 10.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 10 de maio a 13 de maio de 1956 com um percurso de 835 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Genebra.
 
O vencedor foi o italiano Pasquale Fornara, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38,1 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1956
1956 na Suíça
1956 no ciclismo